Тхатьтхат () — уезд Вьетнама (huyện), один из семнадцати сельских уездов, входящих в состав Ханоя. Площадь — 128 кв. км, население — 148 тыс. человек, административный центр — Льенкуан. Здесь расположены город-спутник Ханоя Хоалак, новый городок Вьетнамского национального университета и крупнейший в стране технопарк (Hoa Lac Hi-tech Park).

География 
Уезд Тхатьтхат расположен на запад от центра Ханоя. На северо-западе он граничит с уездом Бави и городом Шонтэй, на северо-востоке — с уездом Фуктхо, на юго-востоке — с уездом Куокоай, на юго-западе — с провинцией Хоабинь.

История 
В XVII веке в деревне Тхатьса  был основан буддийский храм Тэйфыонг , сохранившийся до наших дней. В 1998 году власти одобрили проект строительства в уезде Тхатьтхат парка высоких технологий Хоалак. До 2008 года уезд Тхатьтхат являлся частью провинции Хатэй , пока та не вошла в состав Ханоя.

Административное деление 
В настоящее время в состав уезда Тхатьтхат входят один город (thị trấn) — Льенкуан  и 22 сельские коммуны (xã) — Биньфу , Биньйен , Камйен , Канкьем , Каньнау , Тянгшон , Дайдонг , Зинау , Донгчук , Хабанг , Хыонгнгай , Хыубанг , Кимкуан , Лайтхыонг , Фуким , Фунгса , Танса , Тхатьхоа , Тхатьса , Тьенсуан , Йенбинь , Йенчунг .

Экономика 
В уезде базируется крупнейший в стране парк высоких технологий Хоалак (Hoa Lac Hi-tech Park), который специализируется на образовании, производстве и исследованиях в сфере программного обеспечения, информационных технологий, телекоммуникаций, биотехнологий, фармацевтики, микроэлектроники, точной механики, оптоэлектроники, новых материалов, нанотехнологий, альтернативных источников энергии и технологий по охране окружающей среды. Hoa Lac Hi-tech Park включает в свой состав промышленную, научно-исследовательскую, учебную и жилую зоны с развитой инфраструктурой, офисный парк программного обеспечения, зону отдыха и спорта.

В Hoa Lac Hi-tech Park базируются Центр космических технологий (совместный проект Вьетнамского института космических технологий и Вьетнамского института науки и технологии), Центр исследований автомобильных технологий, частный университет FPT Group (FPT University) и Институт информационной и коммуникационной стратегии, исследовательские центры крупнейших вьетнамских IT-компаний Viettel Group, FPT Software и Vietnam Posts and Telecommunications Group, фармацевтическая фабрика итальянской компании Medlac, а также офисы и центры Nissan, Hanoi Electricity Corp, Vietinbank, Vietcombank и Государственного банка Вьетнама.

В коммуне Фунгса расположен завод японской компании Meiko Electronics. Значительные площади уезда Тхатьтхат продолжают использоваться под поля и огороды, крестьяне поставляют на рынки Ханоя рис, овощи и цветы.

Транспорт 
В уезде Тхатьтхат расположен небольшой аэропорт Хоалак , здесь пересекаются национальное шоссе № 21 и скоростная автомагистраль «Дайло Тханглонг» .

Образование 
В коммуне Тхатьхоа  расположен один из шести кампусов Вьетнамского национального университета, также в уезде находится кампус Политического университета.

Культура 
В коммуне Тянгшон проходит местный праздник, посвящённый трём божествам (Тан Вьен, Као Шон, Куи Минь) и сопровождающийся массовыми гуляниями (водные процессии, борьба, петушиные бои, соревнования по китайским шахматам, жонглирование, кукольный театр на воде). В коммуне Тхатьса проводится религиозный праздник храма Тэйфыонг, посвящённый Будде и архатам и привлекающий многочисленных паломников.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт уезда

Уезды Ханоя